Tri-Polar — третий студийный альбом группы Sick Puppies, изданный 14 июля 2009 года. Альбом занял 31 место в Billboard 200 и разошёлся в 16500 копий.

Список композиций

Участники записи 
 Шимон Мур — вокал, гитара
 Эмма Анзай — бас-гитара, бэк-вокал
 Марк Гудвин — ударные

Примечания 

Альбомы 2009 года
Альбомы альтернативного рока
Альбомы Virgin Records
Альбомы, спродюсированные Rock Mafia